Elisa Silva – cantante portoghese
 Elisa Silva – cestista italiana